Greenhorn (Californie)
 Greenhorn (Oregon)

Voir aussi 

 The Greenhornes, groupe de rock américain.

Homonymie de localités aux États-Unis